Йорма Людвик Кауконен младший (; 23 декабря 1940, Вашингтон) — американский блюз- и рок-гитарист,, известный по своей работе с группами Jefferson Airplane и Hot Tuna. Кауконен был одним из основателей популярной группы психоделического рока Jefferson Airplane.

Биография 
Предки отца Йормы Людвика происходят из Финляндии, мать — потомок еврейских эмигрантов из России.

Ещё подростком, живя в Вашингтоне, Кауконен научился играть на гитаре. Там же в Вашингтоне он и будущий басист Jefferson Airplane Джек Кэзэди (который в то время играл на шестиструнной гитаре) сформировали группу под названием The Triumphs. Кауконен отбыл из Вашингтона и поступил в Колледж Antioch, где его друг Иан Бьюкенен научил его играть на гитаре фингерстайлом. Бьюкенен также познакомил Кауконена с музыкой Преподобного Гари Дэвиса, чьи песни стали частью репертуара Кауконена.

В 1962 году Кауконен, переехап в Сан-Франциско и поступил в университет Санта-Клары. В это время он также давал уроки игры на гитаре. Кауконен, как он потом говорил, считал себя исключительно блюзовым гитаристом, и у него никогда не было амбиции играть в рок-группе. Он играл как соло-исполнитель в барах и ресторанах, также его игру на акустической гитаре можно услышать на совместном историческом выступлении 1964 года с Джанис Джоплин, вышедшем после под заголовком «The Typewriter Tapes» (Ленты Пишущей машинки), (название запись получила из-за навязчивого фона звука печатной машинки, на которой печатала первая жена Кауконена — Маргарета). Когда Пол Кантнер пригласил Йорму посетить репетицию Jefferson Airplane тот был поражен арсеналом эффектов доступных для электрической гитары и позже сказал, «в рок-музыку меня втянули технологии.»

В 1969-70 годах Кауконен и Джек Кэзэди сформировали проект Hot Tuna. В первое время в Hot Tuna выступали вокалист Jefferson Airplane Марти Балин, и Джои Ковингтон как барабанщик и басист.

В 1974 году Кауконен сделал запись первого сольного альбома, «Quah».

Дискография соло-альбомов 
 Quah (1974)
 Jorma (1979)
 Barbeque King (1981)
 Magic (1985)
 Too Hot to Handle (1985)
 Embryonic Journey (1994)
 Magic Two (1995)
 The Land of Heroes (1995)
 Christmas (1996)
 Too Many Years (1998)
 Jorma Kaukonen Trio Live (2001)
 Blue Country Heart (2002)
 Stars in My Crown (2007)
 River of Time (2009)

Примечания

Ссылки 
 Jorma Kaukonen website 
 Fur Peace Ranch website
 Jorma searches for his Jewish Soul 
 List of Authorized links from Jormakaukonen.com
 Got a Revolution: Jefferson Airplane biography by Jeff Tamarkin 
 Bob Wyman.com — Source for a live recording of Jorma Kaukonen circa 1962 
 
 Jorma’s Journey  (focuses on his years at Santa Clara University)

Музыканты Jefferson Airplane
Соло-гитаристы
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Выпускники Средней школы Вудро Вильсона (Вашингтон, округ Колумбия)
Выпускники Антиохийского колледжа
Выпускники Университета Санта-Клары
Члены Зала славы рок-н-ролла